Brumbaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Clement L. Brumbaugh (1863–1921), US-amerikanischer Politiker
 D. Emmert Brumbaugh (1894–1977), US-amerikanischer Politiker
 Martin Grove Brumbaugh (1862–1930), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Brumbaugh Bridge, in Walden, Oregon, ID-Nr. 79002101
 Brumbaugh Homestead, in Marklesburg, Pennsylvania, ID-Nr. 79002236